Música:

 CRIM (grup punk)

Literatura:

 Novel·la de Mercè Rodoreda i Gurguí titulada Crim (novel·la).
Criminologia:
 Crim, violació greu d'una norma o llei, que pot comportar una pena.
 Crim de guerra, violació de les normes o lleis de la guerra.
Sèrie de televisió
 Crims (sèrie), sèrie de TV3 d'intriga i ciència-ficció ambientada al futur.